Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Ryszkowski – polski poeta i dziennikarz
 Maciej Ryszkowski – polski lekkoatleta
 Michał Ryszkowski – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Paweł Ryszkowski – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Stanisław Ryszkowski – polski urzędnik
 Wojciech Ryszkowski – polski specjalista nauk o kulturze fizycznej